VCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di View Cove (Stati Uniti)